Хайрович () — имя собственное боснийского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хайрович, Изет (род. 1991) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Вердер» и сборной Боснии и Герцеговины.
 Хайрович, Сеяд (род. 1993) — боснийский футболист, защитник «Винтертура» и молодёжной сборной Боснии и Герцеговины.